heg of haag
 bos (vegetatie), hiervan afgeleid: Den Haag

Geografie:
 Hagen, een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Haag (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Haag (Opper-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Haag am Hausruck, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
 Haag an der Amper, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Haag in Oberbayern, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren

Geschiedenis:
 graafschap Haag, Beiers graafschap (10e eeuw-1804)

Bouwwerken:
 Slot Haag, een slot bij Geldern

Personen met de achternaam Haag 
 Alfred Haag (1904-1982), Duits verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Lina Haag (1907), Duits verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog en vrouw van Alfred
 Romy Haag (1951), Nederlands actrice, danseres en zangeres
 Stan Haag (1920-2001), Nederlands presentator
 Tethart Haag (1737-1812), hofschilder van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau